
Ранк (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Жозеф Ранк,  (1898—1973) — французький інженер і винахідник.
 Отто Ранк,  (1884—1939) — австрійський психоаналітик, один з найближчих учнів і послідовників З. Фрейда.
 Гайнер Ранк,  (1931, Новавес2014, Берлін) — німецький письменник, автор фантастичної та детективної прози

Розподіл 
 Rank , Rank , Ranková , Rank 
 Rangk 
 Ranka , Ranka 
 Rańko , Ranko 
 Rankow 
 Ranke , Rancke

Див. також 
 Ранг (значення)